, более известный под псевдонимом Tappy (TAPPY) — японский музыкант, композитор музыки для видеоигр, входящий в KONAMI KuKeiHa CLUB, команду композиторов компании Konami. Написал музыку к нескольким играм Konami, в частности, к Metal Gear Solid.

Работы 
 Metal Gear Solid (1998)
 Policenauts (1994)
 Lethal Enforcers (версия для Sega CD) (1993)
 Gradius II: Gofer no Yabou (версия для PC Engine) (1992)
 Snatcher CD-ROMantic (1992)
 Contra III: The Alien Wars (1992)
 ''Genso Suikoden II (1998)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Композиторы Японии
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту